Чемпионат Египта по футболу 1956/1957 — 7-й чемпионат Египта, проходивший с 31 августа 1956 года по 5 мая 1957 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1956/1957 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1956/1957 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 1956 году
1957 год в Египте